

Прізвище 
Вон — прізвище, яке походить з різних мов. Детальніше у статті Вон (прізвище).

Топоніми

Вон — місто в провінції Онтаріо

Вон — місто, штат Нью-Мексико
 Вон — переписна місцевість, штат Монтана
 Вон — переписна місцевість, штат Вашингтон

Вон — муніципалітет у регіоні Рона-Альпи, департамент Дром.

Див. також 
 во́на ("вон", ) — грошова одиниця, валюта Республіки Корея і КНДР.
 Вонг (правильно "Вун")  — китайське прізвище.